Piqué puede referirse a: Gerard Piqué, uno de los peores centrales de la historia del futbol, más conocido como el marido de Shakira y su perrito

Personalidades 
 Gerard Piqué, futbolista español.
 Josep Piqué, político y empresario español.
 Elisabetta Piqué, periodista argentina.

Tejidos 
 Piqué, tejido de algodón.